Camaleones — telenovela mexicana protagonizada por Belinda e Alfonso Herrera, produzida entre 2009 e 2010 pela Televisa.
Camaleones (banda) — banda realizada paralelamente à exibição da telenovela.
Camaleones (álbum) — álbum produzido pela banda.
Camaleones (canção) — single de Pee Wee intitulado nos álbuns Yo Soy e Camaleones.

Ver também
Camaleão (desambiguação)
Desambiguações de televisão